Iványi Béla (1878–1964) jog- és művelődéstörténész, levéltáros, az MTA tagja
Iványi Béla (1953) orvos, patológus
Iványi-Grünwald Béla (1867–1940) festőművész